Feuerwehr II ist der Name folgender Feuerlöschboote:

 1913 in Berlin gebautes und bis 1933 in der Hansestadt Hamburg unterhaltenes Feuerlöschboot
 1928 in Harburg-Wilhelmsburg bei Hamburg in Dienst gestelltes Feuerlöschboot, 1965 in Branddirektor Westphal umbenannt; siehe Feuerwehr Harburg-Wilhelmsburg